Schlesinger Sámuel (1815–1891) orvos
 Schlesinger Sámuel (1884–1937) főrabbi
 Schlesinger Sámuel Ármin, Szabó Ervin (1877–1918) társadalomtudós, könyvtáros, könyvtárigazgató, anarcho-szindikalista forradalmár